Wilhelm Frimann Koren Christie est un nom pouvant désigner:

 (1778-1849), un des père de la constitution norvégienne
Wilhelm Frimann Koren Christie (1885-1956), juriste norvégien et collaborateur nazi

Voir aussi

Christie, Wihlelm Frimann Koren